

Architettura 
 Municipio di Poznań – edificio rinascimentale nella piazza del mercato vecchio (Stary Rynek) a Poznań

Geografia 
 Poznań – città sul fiume Warta in Polonia
 Voivodato di Poznań – divisione amministrativa polacca sino al 1998

Sport 
 Poznań Open –  torneo professionistico di tennis che si tiene nella città omonima.
 Kozły Poznań – squadra di football americano di Poznań dal 2005 al 2018

Storia 
 Rivolta di Poznań – rivolta avvenuta nella Repubblica Popolare di Polonia nel 1956